Wawilow-Institut ist der Name folgender Forschungseinrichtungen:

 Wawilow-Institut mit weltweit größter Sammlung genetischer Ressourcen von Kulturpflanzen
 Wawilow-Institut für Optik (GOI)